Pedro kan syfta på:
 Pedro (namn) – ett namn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Pedro (berg),

Costa Rica 

 San Pedro (kommunhuvudort i Costa Rica), San José, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar